Cydistus är ett släkte av skalbaggar. Cydistus ingår i familjen Rhagophthalmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Cydistus